RK je lahko kratica za:
 Ritterkreuz (nemško viteški križ(ec)) - po navadi najvišja stopnja odlikovanja
 Rdeči križ
 Republika Koreja
 Linux/RK
 Röda Korset (Švedski rdeči križ)
 metoda Runge-Kutta
 radialna keratotomija
 Rokometni klub